CNM poate fi:

 Centrul Național Media, trust media din România
 Compania Națională Maritimă (CNM) Petromin, companie de transport maritim

Vezi și 
 Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia, CNMNR